Diana Serra Cary, registrada como Peggy-Jean Montgomery (San Diego, California, 29 de octubre de 1918-Gustine, California, 24 de febrero de 2020) y conocida como Baby Peggy, fue una actriz estadounidense.

Fue una de las tres grandes estrellas infantiles estadounidenses de la era del cine mudo de Hollywood, junto con Jackie Coogan y Marie Osborne. En 1922 recibió más de 1,2 millones de cartas de admiradores y en 1924, había sido apodada "The Million Dollar Baby" por su salario de 1,5 millones de dólares al año. A pesar de la fama y la riqueza de su infancia, se encontró pobre y trabajando como extra en la década de 1930.

Interesada tanto en la escritura como en la historia desde su juventud, encontró una segunda carrera como autora e historiadora del cine mudo en sus últimos años con el nombre de Diana Serra Cary. Fue autora de varios libros, incluida su novela histórica, El ahogamiento de la luna, y se convirtió en defensora de los derechos de los niños actores.

Primeros años 
Fue la segunda hija de Marian (nacida Baxter) y Jack Montgomery. Si bien algunas fuentes dan incorrectamente su nombre de nacimiento como Margaret, en su autobiografía, señala que efectivamente nació como Peggy-Jean. Además, explica que aunque las monjas católicas en su hospital de nacimiento recomendaron el nombre de Margaret, sus padres rechazaron la sugerencia. Su hermana mayor llamada legalmente Jack-Louise (1916-2005), se llamaba Louise o, en ocasiones, Jackie.

Carrera artística 
Baby Peggy fue "descubierta" a la edad de diecinueve meses, cuando visitó Century Studios en Sunset Boulevard, Hollywood, con su madre y una amiga. Su padre, Jack, un ex vaquero y guardabosques del parque, había trabajado como doble de acción y sustituto de Tom Mix en varias de sus películas de vaqueros. Impresionado por el buen comportamiento de Peggy y la voluntad de seguir las instrucciones de su padre, el director Fred Fishback la contrató para aparecer en una serie de cortometrajes con la estrella canina de Century, Brownie the Wonder Dog. Su primera película fue Playmates en 1921, que fue un éxito, por lo que firmó un contrato a largo plazo con Century.

Entre 1921 y 1924, realizó cerca de 150 cortometrajes de comedia para Century. Sus películas a menudo falsificaban largometrajes, temas sociales y estrellas de la época; en una, Peg O 'the Movies, satirizó a Rudolph Valentino y Pola Negri. También apareció en adaptaciones cinematográficas de novelas y cuentos de hadas, como Hansel y Gretel y Jack and the Beanstalk, comedias contemporáneas y algunas películas de larga duración.

En 1923, Peggy comenzó a trabajar para Universal Studios, apareciendo en largometrajes dramáticos. Entre sus obras de esta era estaban The Darling of New York, dirigida por King Baggot, y la primera adaptación cinematográfica de Captain January. En línea con su estatus de estrella, las películas de Peggy Universal se produjeron y comercializaron como "Joyas universales", la clasificación más prestigiosa y costosa del estudio. Durante este tiempo ella también jugó en Helen's Babies, que presentó a una joven Clara Bow.

El éxito de las películas la llevó a la fama. Cuando no estaba filmando, se embarcó en extensas giras de presentación personal por todo el país para promocionar sus películas. También participó en varias escenas cortas en los principales escenarios de Los Ángeles y Nueva York, incluido el Teatro Grauman's Million Dollar y el Hipódromo. Su imagen aparecía en portadas de revistas y se usaba en anuncios de diversas empresas y campañas benéficas. También fue nombrada Mascota Oficial de la Convención Demócrata de 1924 en Nueva York, y estuvo en el escenario ondeando una bandera de los Estados Unidos junto a Franklin Delano Roosevelt. A la edad de cinco años, tenía su propia línea de varios artículos respaldados, incluyendo muñecas a su semejanza, partituras, joyas e incluso leche. De niña, Frances Gumm (más tarde Judy Garland) era propietaria de al menos una muñeca Baby Peggy. Más tarde, Cary se hizo amiga de Garland y escribió en su autobiografía que creía que la madre de Garland había perseguido la fama para sus hijos basándose en el éxito de Baby Peggy.

Últimos años 
El 29 de octubre de 2018 cumplió 100 años. Falleció a la edad de 101 años el 24 de febrero de 2020.

Referencias 

Actrices de cine mudo de Estados Unidos
Paseo de la Fama de Hollywood
Actrices de Estados Unidos
Centenarios de Estados Unidos